Show and Tell peut faire référence à :
 Show and Tell, un système automatique de description d'une image ;
 Show and Tell, un album de Silvertide ;
 Show and Tell, une chanson de Relient K ;
 Show and Tell, un album du groupe The Birthday Massacre.